Edburge est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Edburge est un prénom féminin  d'origine anglo-saxonne, peu usité.

Edburge peut être aussi un patronyme.

Variantes linguistiques
 Edburga, 
 Edburgh, Edelburga, 
 Ethelburga

Saintes chrétiennes
 Edburge de Faremoutiers († vers 695), ou Aubierge, Æthelburg, Edelburge, Adalberge, Edelburga, Ethelberga, Ethelburgh, princesse anglo-saxonne, fille du roi Anna d'Est-Anglie, abbesse de Faremoutiers ; fêtée le 7 juillet.
 Edburge de Lyminge († vers 647), ancienne reine de Northumbrie et moniale à Lyminge dans le Kent en Angleterre ; fêtée le 8 septembre en Occident et le 13 décembre en Orient.
 Edburge de Thanet († 751), appartenait à la famille royale du Wessex, disciple de sainte Mildred, elle lui succéda comme abbesse de Minster-in-Thanet en 716 ; fêtée le 13 décembre.

Références

Prénom féminin